Die Überflüssigen steht für:

 Die Überflüssigen (Film), deutscher Spielfilm (2007)
 Die Überflüssigen (Gruppe), deutsche politische Aktionsgruppe